Ingleby peut faire référence à :

Lieux 

 Ingleby (Derbyshire), hameau d'Angleterre,
 , hameau d'Angleterre,
 , ville fantôme américaine.

Personnalités 

 , juge anglais,
  (c. 1551–1586), martyr catholique,
 , sportif australien,
  (1854–1926), personnalité politique anglaise,
  (1945- ), personnalité écossaise,
 , plusieurs personnalités,
 Lee Ingleby (1976- ), acteur britannique,
 , homme d'affaires anglais.

Voir aussi 
 , Yorkshire du Nord, Angleterre
 , Yorkshire du Nord, Angleterre
 , Yorkshire du Nord, Angleterre